Бартоломео Цаккариа (Bartolomeo Zaccaria) (ум. 1334) — маркиз Бодоницы с 1327 (по правам жены), сеньор Дамалы.

Родился ок. 1305 года. Старший сын Мартино Цаккариа (обезглавлен турками в Смирне 15 января 1345), сеньора Хиоса (совместно с братом) и Дамалы.

В 1327 году женился на Гульельме Паллавичини — маркизе Бодоницы. Во время каталонского вторжения попал в плен, содержался в сицилийской тюрьме. Освобождён по настоянию папы Иоанна XXII.

Умер в 1334 году, причина смерти в столь молодом возрасте не известна.

Дочь:
 Марулла Цаккариа (ок. 1330 — до 1358), жена Хуана Фадрике Арагонского, сеньора Эгины и Саламиса.

После смерти Бартоломео Цаккариа его вдова вышла замуж за Никколо Цорци (в 1335 году).

Источники 
 The Marquisate of Boudonitza (1204—1414). W. Miller. The Journal of Hellenic Studies, Vol. 28 (1908), pp. 234—249
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/LATIN%20LORDSHIPS%20IN%20GREECE.htm#BartolomeoZaccariadied1334
Дзаккариа
Маркизы Бодоницы
Сеньоры Дамалы